Nenê (geboren als Maybyner Rodney Hilário; São Carlos, 13 september 1982) is een Braziliaans basketballer. Hij speelt als center en power-forward. Zijn naam heeft hij in 2003 wettelijk veranderd in Nenê.

Carrière

Brazilië
Nenê begon zijn carrière bij Vasco da Gama in Rio de Janeiro. Hij won het Braziliaanse kampioenschap met de ploeg in 2000 en 2001.

NBA carrière
Hij speelt sinds 2002 in de Noord-Amerikaanse profcompetitie NBA. Nenê was oorspronkelijk geselecteerd door de New York Knicks in de NBA draft, maar werd dezelfde nacht nog naar de Denver Nuggets gestuurd in een trade voor Antonio McDyess. Na zijn eerste profjaar in de NBA werd hij benoemd tot het NBA All-Rookie First Team. Hij was de eerste Braziliaanse speler in de NBA die zich daar permanent vestigde. Later gold dit ook voor landgenoten als Leandro Barbosa en Anderson Varejão.

Twee en een halve maand nadat een kwaadaardige tumor aan zijn testikel was verwijderd, keerde hij in maart 2008 tegen de Dallas Mavericks terug op het veld. In het seizoen 2013/14 scoorde hij 30 punten in twee wedstrijden, wat het beste is uit zijn carrière tot nu toe. In tien jaar in Denver speelde hij 555 reguliere wedstrijden voor de ploeg en bereikte hij zeven keer de play-off ronde. Zijn hoogste puntentotaal was 14,6 per wedstrijd in het seizoen 2008/09.

Op 15 maart 2012 werd hij vlak voor de transferdeadline aan Washington verkocht in een ruil tussen Denver, de Washington Wizards en Los Angeles Clippers. In de zomer van 2016 verkaste de Braziliaan naar de Houston Rockets. In Texas veranderde zijn rol merkbaar: hij zat meestal op de bank bij het begin van de wedstrijd, terwijl hij gedurende het grootste deel van zijn NBA-carrière deel had uitgemaakt van de "first five".

Statistieken

Regulier seizoen

Play-offs

Braziliaans basketballer
Braziliaans olympisch deelnemer